Guaramirim kan syfta på:

Brasilien 

 Guaramirim (kommun), Santa Catarina, 
 Guaramirim (ort), Santa Catarina,